Favorit (vom lateinischen  für „begünstigen“) steht für:
 Günstling, von jemandem bevorzugte Person
 Liebhaber
 Sieganwärter (Siegesanwärter) bei Wettkämpfen oder im Sport
 Im Buchmacherwesen der Teilnehmer mit der niedrigsten Wettquote auf Sieg
 in der EDV eine Verknüpfungs- oder Verweissammlung mit Lesezeichen, siehe Lesezeichen (Internet)

Bei Fahrzeugen:
 Favorit, Stavba motorů a vozidel G. Kroboth, ehemaliger tschechoslowakischer Automobilhersteller
 Škoda Favorit, ein Kleinwagen
 Škoda Favorit (1936), viertürige Mittelklasselimousine
 Lommatzsch Favorit, ein Segelflugzeug
 Fendt Favorit, eine Traktorenbaureihe von Fendt
 Favorit (Fahrrad), tschechischer Fahrradhersteller

Favoritin steht für:
 Mätresse, eine öffentlich als solche bekannte Geliebte
 Die Favoritin, eine Oper von Gaetano Donizetti

Siehe auch:
 Favoriten, ein Wiener Stadtbezirk
 Favorita
 Favorite